Bianca Garavelli (1958-2021) – scrittrice e critica letteraria italiana
 Bice Mortara Garavelli (1931) –  linguista e accademica italiana
 Carlos Garavelli (1911 – ...) – calciatore argentino
 Nicole Garavelli (1997) – calciatrice italiana
 Walter Garavelli (1915-2003) – politico italiano